Sant’Antonio Abate (ital.) steht für:
 Hl. Antonius der Große (um 251–356), ägyptischer Mönch, Asket und Einsiedler
 Antoniustag, Gedenktag (kath. geboten) am 17. Januar 
 zahlreiche Kirchen des Heiligen Antonius, siehe Antoniuskirche

Orte in Italien:
 Sant’Antonio Abate (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Neapel
 Sant’Antonio Abate (Castelnuovo Parano), Ortsteil von Castelnuovo Parano, Frosinone, Latium
 Sant’Antonio Abate (Vasto), Ortsteil von Vasto, Chieti, Abruzzen
 Borgo Sant'Antonio Abate, Ortsteil von Pietravairano, Caserta, Kampanien